Се́льское поселе́ние И́льгощи — упразднённое муниципальное образование в составе Рамешковского района Тверской области. На территории поселения находился 41 населённый пункт — 2 села и 39 деревень.
Центр поселения — село Ильгощи.
Образовано в 2005 году, включило в себя территории Ильгощинского, Сутокского и Раменского сельских округов.

Законом Тверской области от 5 апреля 2021 года № 18-ЗО к 17 апреля 2021 года было упразднено в связи с преобразованием Рамешковского муниципального района в муниципальный округ.

Географические данные 
 Общая площадь: 569,4 км²
 Нахождение: юго-восточная часть Рамешковского района
 Граничило:
 на севере — с СП Алёшино и СП Киверичи
 на востоке — с Кимрским районом, Быковское СП и Горицкое СП
 на юге — с Калининским районом, Каблуковское СП и Славновское СП
 на западе — с СП Кушалино и СП Ведное

По территории поселения протекала река Медведица. Южную часть поселения занимал крупнейший в области болотный массив Оршинский Мох со множеством озёр, крупнейшее — озеро Великое.

Поселение пересекала автодорога «Кушалино— Горицы— Кашин— Калязин».

Экономика

Население 
По переписи 2002 года — 917 человек (249 в Ильгощинском, 285 в Раменском и 383 в Сутокском сельском округе), на 01.01.2008 — 790 человек. 
Национальный состав: русские.

Населённые пункты 

На территории поселения находились следующие населённые пункты:

История 
В XI—XIV вв. территория поселения находилась на границе Новгородской земли с Тверским княжеством.
В XIV веке присоединена к Великому княжеству Московскому.
 После реформ Петра I территория поселения входила:
 в 1708—1727 гг. в Санкт-Петербургскую (Ингерманляндскую 1708—1710 гг.) губернию, Углицкую провинцию,
 в 1727—1775 гг. в Московскую губернию, Углицкую провинцию,
 в 1775—1796 гг. в Тверское наместничество, Бежецкий и Корчевской уезд,
 в 1796—1929 гг. в Тверскую губернию, Бежецкий уезд (севернее реки Медведицы) и Корчевской уезд (южнее Медведицы),
 в 1929—1935 гг. в Московскую область, Тверской (Калининский) район,
 в 1935—1956 гг. в Калининскую область, Теблешский район (севернее реки Медведицы) и Кушалинский район (южнее Медведицы),
 в 1956—1963 гг. в Калининскую область, Горицкий район,
 в 1963—1990 гг. в Калининскую область, Рамешковский район,
 с 1990 в Тверскую область, Рамешковский район.

В XIX — начале XX века деревни поселения относились к Ильгощинской волости Бежецкого уезда и к Погорельцевской и Горицкой волостям Корчевского уезда.

Известные люди 

На территории поселения родились 4 Героя Советского Союза:
 Иванов Николай Иванович — в деревне Пескошево,
 Рубцов Николай Фёдорович  — в деревне Бардиха (ныне не существует),
 Сергеев Петр Петрович — в селе Сутоки,
 Фомин Василий Матвеевич — в селе Ильгощи.

 В деревне Иевлево родился гидростроитель, Герой Социалистического Труда Бочкин, Андрей Ефимович.

 В деревне Гордеиха родился известный геологоразведчик, Герой Социалистического Труда, Удалов Михаил Дмитриевич

Литература

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 «Родная земля» — районная газета

Упразднённые сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Рамешковского района
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году